FPU kan syfta på:
 FPU – en enhet i ett datorsystem som utför beräkningar på flyttal från engelska floating point unit, se  flyttalsprocessor
 FPU – den tidigare föreningen för ungdom i Folkpartiet, se Folkpartiets Ungdomsförbund